Вербівська сільська рада:

 Вербівська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Вербівська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Вербівська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Вербівська сільська рада — Житомирська область, Ружинський район
 Вербівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Вербівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Вербівська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район
 Вербівська сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район
 Вербівська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район
 Вербівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Вербівська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район
 Вербівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район
 Вербівська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район
 Вербівська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район